Сирил Теодор Анструтер Уилкинсон (; ) — английский и британский крикетчик и хоккеист на траве, полевой игрок. Олимпийский чемпион 1920 года.

Биография 

Сирил Уилкинсон родился 4 октября 1884 года в британском городе Элвет-Хилл.

Учился в школе Бланделла.

Играл в хоккей на траве за «Норвуд», «Хэмпстед», сборные Суррея и Юга. Провёл 4 матча за сборные Англии и Великобритании.

В 1920 году вошёл в состав сборной Великобритании по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Антверпене и завоевал золотую медаль. Играл в поле, провёл 2 матча, мячей (по имеющимся данным) не забивал.

Был судьёй международной категории по хоккею на траве, членом Международного совета по хоккейным правилам в течение 27 лет, вице-президентом хоккейной ассоциации.

Более известен как крикетчик, как и его отец Энтони Уилкинсон. Играл за сборную школы, в 1909—1920 годах — за сборную Суррея. На клубном уровне выступал до августа 1952 года, проведя последний матч в возрасте 67 лет.

Параллельно спортивной карьере работал государственным служащим. В 1936—1959 годах был секретарём реестра наследства и разводов.

В 1954 году удостоен звания командора ордена Британской империи в честь дня рождения королевы Елизаветы II.

Умер 16 декабря 1970 года в британском городе Хонитон.

Примечания 

Хоккеисты на траве Великобритании
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1920 года
Крикетчики Великобритании
Спортивные судьи Великобритании
Хоккеисты на траве Англии
Спортивные функционеры Великобритании
Крикетчики Англии
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки мужской сборной Англии по хоккею на траве
Игроки мужской сборной Великобритании по хоккею на траве